Барьяхтар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барьяхтар, Виктор Григорьевич (1930—2020) — профессор Национального технического университета Украины «КПИ», академик Национальной Академии наук Украины.
 Барьяхтар, Ирина Викторовна (род. 1965) — украинская учёная, физик-теоретик.